Veresmart steht für:
 den ungarischen Namen der Ortschaft Rotbav in Siebenbürgen in Rumänien
 den ungarischen Namen der Gemeinde Roșia in Siebenbürgen in Rumänien, siehe Roșia (Sibiu)